Verkeerspost (België) – een locatie van de Belgische Wegpolitie WPR
 Verkeerspost (Nederland) – een locatie van de verkeersleiding op de Nederlandse binnenwateren